Sint Anthoniusmolen in Halsteren
Sint Anthoniusmolen in Kessel